Hellingrath ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Hellingrath (1877–1954), deutscher Maler und Radierer
 Fritz von Hellingrath (1866–1946), deutscher Berufsoffizier, Landschaftsmaler, Zeichner und Radierer
 Hans-Josef Hellingrath (1940–2021), deutscher Fußballspieler
 Karl Max von Hellingrath (1905–1977), deutscher Jurist, Präsident der Bayerischen Staatsbank
 Norbert von Hellingrath (1888–1916), deutscher Germanist
 Philipp von Hellingrath (1862–1939), bayerischer General und Kriegsminister